OK peut désigner : 
 OK, ou Okay en anglais, un terme qui signifie « Tout va bien » ou « d'accord ».

Artiste 
 OK, signature, avec ses initiales, de l'artiste autrichien Oskar Kokoschka.

Géographie 
 Ok, un volcan islandais.
 Ok Tedi, le nom d'un fleuve de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 République tchèque, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 CSA Czech Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Oklahoma, selon les abréviations postales américaines.

Presse 
 OK, un hebdomadaire belge consacré à la science-fiction ;
 , un tabloïd britannique ;
 OK! Âge tendre (surnommé OK magazine), un magazine français dans les années 1970 et 1980, successeur de Mademoiselle Âge Tendre avant sa fusion avec Podium ;
 O.K., , un périodique de bande dessinée publié de 1946 à 1949.

Autre 
 O.K., un film allemand de Michael Verhoeven sorti en 1970 ;
 OK, un geste qui s'effectue en formant un cercle avec le pouce et l'index, et en tenant les autres doigts droits ou détendus loin de la paume.